

Médecine 
 Narcose à l'azote (connue aussi sous le nom d’ivresse des profondeurs) ;
 Narcose, sommeil artificiel ou endormissement forcé, induit par un médicament, souvent un narcotique.

Littérature 
 Narcose est le titre français du roman policier britannique Green for Danger publié par Christianna Brand en 1944.